Fou Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fu Jiang (vattendrag i Kina, Chongqing, lat 30,00, long 106,10), 
 Chi He (vattendrag i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar